Джордж Уошингтон Эллиотт (; 7 января 1889 — 27 ноября 1948) — английский футболист, выступавший на позиции нападающего за «Мидлсбро» и сборную Англии.

Клубная карьера 
Уроженец Сандерленда, Эллиотт начал футбольную карьеру в клубах «Редкар Крузейдерс» и «Саут Бэнк». В мае 1909 года перешёл в «Мидлсбро». Изначально выступал за позиции правого инсайда, но впоследствии закрепился на позиции центрфорварда. В сезоне 1913/14 стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона (31 гол). Был лучшим бомбардиром «Боро» в сезонах 1910/11, 1911/12, 1912/13, 1913/14, 1919/20 и 1920/21. В военное время в качестве гостя выступал за шотландский «Селтик». Всего провёл за «Мидлсбро» 365 матчей и забил 213 голов. В мае 1925 года объявил о завершении карьеры.

Карьера в сборной 
15 февраля 1913 года дебютировал за национальную сборную Англии в матче против сборной Ирландии. Всего провёл за сборную 3 матча.

Достижения 
 Сборная Англии
Победитель Домашнего чемпионата Британии:  1912/13

После завершения карьеры 
После завершения карьеры игрока работал грузовым инспектором в доках Мидлсбро. В августе 1925 года, управляя автомобилем, насмерть сбил 11-летнего подростка, однако был оправдан присяжными. В сентябре 1926 года был оштрафован и лишён прав за вождение в нетрезвом виде.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте ФК «Мидлсбро»
 Профиль футболиста на сайте englandfootballonline.com

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Мидлсбро»
Участники Первой мировой войны (Великобритания)